El término Catania puede hacer referencia a:

Geografía 
 La provincia italiana de Catania.
 La ciudad italiana de Catania.
 El municipio italiano Militello in Val di Catania.
 La localidad italiana Gravina di Catania.
 La localidad italiana San Gregorio di Catania.
 El Golfo de Catania.
 La Llanura de Catania.

Deporte 
 El equipo de fútbol Calcio Catania.
 El equipo de baloncesto Grifone Catania.
 El equipo de waterpolo Associazione Sportiva Orizzonte Catania.

Personajes 
 La virgen Águeda de Catania.
 El tirano Mamerco de Catania.
 El bajo español Julio Catania (1921-2002).

Lugares 
 La Universidad de Catania.
 El aeropuerto Catania-Fontanarossa.

Historia 
 La Batalla de Catania.